Ле-Пен ():
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Гар.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Дё-Севр.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Ле-Пен — коммуна во Франции, департамент Юра.

См. также 
 Ле Пен
 Ле-Пен-Мирабо (кантон)
 Ле-Пен-Мюрле